Il singolare dell'Eagle Classic 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Mikael Pernfors era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Kevin Curren.

Ivan Lendl ha battuto in finale 6–2, 6–3,  Stefan Edberg.

Teste di serie

  Ivan Lendl (campione)
  Stefan Edberg (finale)
  Jimmy Connors (primo turno)
  Thomas Muster (secondo turno)

 Emilio Sánchez (semifinali) 
 Brad Gilbert (quarti di finale) 
 Mikael Pernfors (primo turno) 
 Andrej Česnokov (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eagle Classic 1989